Юль, Юэль ():

Фамилия
 Юль — датский дворянский род.
 Юль, Генри (, 1820—1889) — английский географ.
 Юль, Дагни (1867—1901) — норвежская писательница, пианистка, переводчик.
 Юль, Енс (1745—1802) — датский художник.
 Юль, Юст (1664—1715) — датский дипломат.
 Юль, Нильс (1629—1697) — датский адмирал.

Топоним
 Юль, или Халл, () — район города Гатино, Квебек, Канада.

См. также 
 Йуль, или Йоль